

Pessoas
Kenneth McArthur
William McArthur Jr.
Megan McArthur
Edwin McArthur

Localidades
McArthur (Ohio)
McArthur (Califórnia)

Outros
13622 McArthur

Veja também
MacArthur

Desambiguações de sobrenomes